El término fúrcula puede hacer referencia a:

En zoología

 Hueso en aves: Fúrcula (aves).
 Apéndice en colémbolos: Fúrcula (collembola).